Jonesville (Carolina do Norte)
Jonesville (Carolina do Sul)
Jonesville (Michigan)
Jonesville (Indiana)
Jonesville (Virgínia)
Jonesville (Luisiana)

Desambiguações de topônimos